Белояровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Белояровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 746 человек, в том числе 338 мужчин и 408 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 700 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Белояровка.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края